Athanor est un ancien label indépendant français de musique industrielle. Fondé à Poitiers en 1995, le label se consacre principalement aux genres musicaux tels que le dark ambient, le dark folk ou la musique rituelle.

Label inspiré par des thématiques telles que les mythes pré-chrétiens, l'hermétisme, l'occultisme et le panthéisme, Athanor s'est fait connaître, entre autres, par la sortie de compilations consacrées au mithraïsme ou au luciférisme ainsi que par la réalisation de Absinthe, La Folie Verte de Blood Axis et Les Joyaux de la Princesse.

Mimikaki 

Mimikaki est un  qui produit des musiques plus pop et dansantes, encore que toujours influencées par la scène industrielle.

Liens externes 
  Site officiel du label
  Site de Mimikaki

Label discographique ayant son siège en France
Label de musique industrielle